Свободная Сирия () ранее Новая сирийская армия () — сирийская повстанческая группировка, состоящая из дезертиров САА и повстанцев. Основанная 20 мая 2015 года, эта группировка стремилась изгнать Исламское государство Ирака и Леванта из восточной Сирии. Они утверждали, что получили подготовку и передовое вооружение от ЦРУ в Иордании. В декабре 2016 года Новая сирийская армия была распущена, а остатки группировки сформировали революционную коммандос-армию. 23 октября 2022 года группировка изменила своё название на «Свободная Сирия», а боевое крыло на «Армия Свободной Сирии» после встречи представителей и командующим силами «Международной коалиции» на базе Аль-Танф.

Примечания 

Антиправительственные боевые фракции сирийского конфликта